Topônimos
 Itália — país europeu

 Península Itálica — geralmente chamada de "Itália"
 Itália (província romana) — província romana
 Diocese da Itália Suburbicária — diocese civil romana
 Diocese da Itália Anonária — diocese civil romana

Outros significados
 Italia 1 — canal de televisão italiano
 Edifício Itália — arranha-céu localizado na cidade de São Paulo
 Campione d'Italia — comuna italiana da província de Como
 Uva Itália — espécie de uva
 Nueva Italia — distrito paraguaio do Departamento Central

Ver também
Reino de Itália

Desambiguação
Desambiguações de topônimos